Кири́лл Льво́вич Тума́нов (; ,  — , ) — американский специалист по истории Закавказья, закавказских аристократических родов.

Один из крупнейших западных специалистов по истории средневекового Кавказа.

Биография 
Кирилл Туманов родился в 1913 году в Санкт-Петербурге в семье офицера русской армии Льва Туманова. Его мать — русская дворянка Елизавета Жданова. Лев Туманов происходил из знатного армяно-грузинского рода Тумановых. После Октябрьской революции 1917 года Лев Туманов вывез семью в Астрахань, где проживали родители Елизаветы и где на тот момент существовало двоевластие. Астраханское казачье войско, во главе с войсковым атаманом И. А. Бирюковым, сделалось одним из очагов Белого движения. В городском Совете рабочих и солдатских депутатов преобладали большевики. Лев Туманов присоединился к Белой армии. А его супруга была расстреляна большевиками.

После поражения белых отец и сын Тумановы эмигрировали в Париж. В 1928 году Лев и Кирилл Тумановы переехали в США. Кирилл, по окончании колледжа Леннокс (Lennox), поступил в 1931 году в Гарвардский университет. Его преподавателями были известные востоковеды Джон Коддингтон и Роберт П. Блейк. Они профинансировали поездку талантливого юноши в Брюссель (где Кирилл изучал арменистику у Николая Адонца), а затем в Берлин (где он учил грузинский язык у Михаила Церетели). В те годы Кирилл Туманов перешёл в католичество, что вызвало конфликт с отцом. Лишь в 1943 году, на смертном одре, Лев Туманов простил сына.

С 1942 года вплоть до выхода на пенсию в 1970 году Кирилл Туманов работал в Джорджтаунском университете. В 1943 году защитил в Джорджтауне докторскую диссертацию. С 1970 года — почётный профессор истории Джорджтаунского университета. Сочинения Туманова стали в западной историографии базовым источником информации по генеалогии грузинской и армянской знати.

После отставки Туманов переехал в Рим, где работал историческим консультантом и вступил в Мальтийский орден. Кирилл Туманов умер в 1997 году в Риме, в возрасте 83 лет. Похоронен в часовне кладбища Кампо-Верано.

Библиография 

 (en) On the Relationship between the Founder of the Empire of Trebizond and the Georgian Queen Thamar, Speculum, 15 (1940)
 (en) Medieval Georgian Historical Literature (VIIth-XVth Centuries), Traditio 1 (1943)
 (en) Caesaropapism in Byzantium and Russia," Theological Studies, VII (1946)  
 (en) The old Manuscript of the Georgian Annals: The Queen Anne Codex (QA) 1479—1495 Traditio 5 (1947) p. 340
 (en) The Early Bagratids. remarks in connexion vith some recent publications,  62 (1949)
 (en) The Fifteenth-Century Bagratids and the institution of Collegial Sovereignty in Georgia, Traditio 7 (1949—1951) p. 169
 (en) Studies in Christian Caucasian History (, 1963)
 (en) Christian Caucasia between Byzantium and Iran. New light from Old Sources, Traditio 10 (1954). p. 109
 (en) Moscow the Third Rome: genesis and significance of a politico-religious idea, , 40:4 (1955) p. 411-447
 (fr) La noblesse géorgienne sa genèse et sa structure, Rivista Araldica, Sett (1956)
 (en) Chronology of the Kings of Abasgia and other problems, Le Museon,69 (1956)
 (en) Caucasia and Byzantine studies, Traditio 12 (1956) p. 409
 (en) The Bagratids of Iberia from the Eight to the Eleven Century, Le Museon 74 (1961)
 (en) Introduction to Christian Caucasian History, II: The Formative Centuries (IVth-VIIIth), in: Traditio 15, 1959, p. 1
 (en) Introduction to Christian Caucasian History, II: States and Dynastics of the Formative Period, in: Traditio 17, 1961, p. 1
 (en) The dates of the Pseudo-Moses of Chorence,  75, (1961)
 (en) The Cambridge Medieval History IV cap XIV «Armenia and Georgia», nouv.éd 1966
 (en) Chronology of the Early Kings of Iberia, article dans Traditio 25 (1969) p. 1
 (en) The Mamikonids and the Liparitids, Armeniaca Venise (1969)
 (en) The Third-Century Armenian Arsacids: A chronological and Genealogical Commentary, Revue des Études Arméniennes no 6 (1969) pages 233 à 281
 (en) Caucasia and Byzantium, Traditio,27 (1971)
 (fr) L’Ordre de Malte dans l’Empire de Russie : Grand-Prieuré Catholique de Russie, Rivista Araldica, Maggio-Giugno (1973)
 (fr) Manuel de généalogie et de chronologie pour l’histoire de la Caucasie chrétienne (Arménie, Géorgie, Albanie), Éd. Aquila, Rome, (1976)
 (fr) Aransahikides ou Haykides ? Derniers rois de Siounie, Handes Amsorya (1976)
 (fr) Les Maisons Princières Géorgiennes de l’Empire de Russie, Rome, (1983)
 (en) The Albanian Royal Succession, Le Museon 97 (1984)
 (en) The Social Myth: Introduction to Byzantinism, Viella libreria editrice, Rome (1984)
 (en) Heraclids and the Arsacids, Revue des Études Arméniennes no 19 (1985)
 (en) Problems of Aransahikid Genealogy, Le Museon 98 (1985)
 (fr) Les dynasties de la Caucasie chrétienne de l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle ; Tables généalogiques et chronologiques, Rome, 1990

Примечания

Источники 
 Robert H. Hewsen. In Memoriam: Cyril Toumanoff. Journal of the Society for Armenian Studies. Vol. 8, 1995, 5-7.
 А. П. Каждан. Рецензия на статью: С. Toumanoff. Caucasia and Byzantium, опубликованную в журнале Тraditio, № 27, 1971, стр. 111—152 // Ист.-филол. журн. — 1973. — № 4. — С. 193—197.:
 Rapp, Stephen H. (2003), Studies In Medieval Georgian Historiography: Early Texts And Eurasian Contexts, p. 16. Peeters Bvba, ISBN 90-429-1318-5.

Ссылки 

Русские эмигранты первой волны в США
Историки Грузии
Историки США
Армянские генеалоги
Грузинские генеалоги
Абхазские генеалоги
Кирилл Львович
Картвелологи
Кавказоведы США
Медиевисты США
Медиевисты России
Похороненные на кладбище Кампо Верано